Nicole Fessel (ur. 19 marca 1983 w Annweiler am Trifels) – niemiecka biegaczka narciarska, medalistka olimpijska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz brązowa medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Na mistrzostwach świata juniorów w Schonach zdobyła srebrny medal w sprincie stylem dowolnym, a rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå zdobyła złoty medal w tej samej konkurencji. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem na mistrzostwach świata seniorów jest 15. miejsce w sprincie stylem klasycznym na mistrzostwach świata w Sapporo oraz 15. miejsce w sprincie stylem dowolnym na mistrzostwach świata w Libercu. Jej najlepszym wynikiem olimpijskim jest 17. miejsce w sprincie stylem klasycznym na igrzyskach olimpijskich w Turynie. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2006/2007, kiedy to zajęła 36. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Bibliografia

Uwagi

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1983
Niemieccy medaliści olimpijscy